Progression du record du monde de natation sportive messieurs pour l'épreuve du 400 mètres 4 nages en bassin de 50 et 25 mètres.

En bassin de 50 m

En bassin de 25 m

Notes 

France